Tlalpujahua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlalpujahua de Rayón, kommunhuvudort, Delstaten Mexiko, 
 Tlalpujahua (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar